120 může být

 120 (číslo) – číslo
 120 – rok
 120 př. n. l. – rok
 silnice II/120 – silnice II. třídy na trase Sedlčany – Sedlec-Prčice – Mladá Vožice
 STS-120 – let raketoplánu Discovery
 Škoda 120 – různé typy automobilu značky Škoda
 trať 120 – Železniční trať Praha – Lužná u Rakovníka – Chomutov/Rakovník